Schultz-Gerstein ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schultz-Gerstein (1945–1987), deutscher Journalist
 Hans-Georg Schultz-Gerstein  (* 1942), deutscher Jurist; von 1998 bis 2004 Präsident der Universität der Bundeswehr Hamburg